De nombreux généraux ont porté le nom de Boyer ou Boyé.

Dans la liste des généraux de la Révolution et du Premier Empire :
 Henri Jacques Jean Boyer (1767-1828), général de brigade ;
 Jean-Baptiste Nicolas Henri Boyer (1775-1813), général de brigade ;
 Jean Joseph Henri Boyer (1859-1933), général de division ;
 Joseph Boyer de Rebeval (1768-1822), général de division.
 Pierre François Xavier Boyer (1772-1851), général de division ;

 Et aussi :
 Charles Joseph Boyé (1762-1832), général de brigade ;
 Jacques Boyé (1766-1838), général de brigade ;

Voir aussi

Homonymie de patronyme